Дмитрий Булатов:
 Булатов, Дмитрий Александрович (1837—1888) — предводитель дворянства Ростовского уезда Ярославской губернии, ростовский краевед и генеалог.
 Булатов, Дмитрий Александрович (1889—1941) — советский партийный и государственный деятель.
 Булатов, Дмитрий Сергеевич (род. 1978) — украинский политик, министр по делам молодёжи и спорта, лидер Автомайдана.
 Булатов, Дмитрий Хаметович (род. 1968) — российский художник, теоретик искусства, куратор.